Tat kan syfta på: 
 ett iranskt språk

Geografi

Danmark 

 Tat (ö i Danmark), Region Hovedstaden,

Ungern 

 Tát (ort i Ungern), Komárom-Esztergom, 

Robotskapade Ungernförgreningar